Juan Francisco García García (Valência, 15 de julho de 1976), também conhecido como Juanfran, é um futebolista espanhol.

Trajetória 

Sua primeira equipe foi o Levante, que jogou três temporadas e conseguiu subir de categoria. Graças à estes anos, se fixou no Valência e ali jogou suas temporadas. Nesse mesmo ano, o Celta de Vigo apareceu e ele se classificou para a Liga dos Campeões da UEFA. Infelizmente, neste mesmo ano em que o Celta se tornou campeão, a equipe caiu para a segunda divisão espanhola. Isto obrigou Juanfran à emigrar para o futebol da Turquia (o Beşiktaş). Um ano depois foi para o Ajax, na Holanda.

No verão de 2006, regressou pro futebol espanhol, ficando no Real Zaragoza.

Ligações Externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Espanha
Futebolistas do Levante Unión Deportiva
Futebolistas do Valencia Club de Fútbol
Futebolistas do Real Club Celta de Vigo
Futebolistas do Besiktas JK
Futebolistas do AFC Ajax
Futebolistas do Real Zaragoza
Futebolistas do AEK FC
Jogadores da Seleção Espanhola de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002